de volgende pleinen:
 het Franse woord voor Marsveld, in het Oude Rome
 Champ-de-Mars, in Parijs
 Champ de Mars (Valence)
 Champ-de-Mars (Colmar)
 Champ-de-Mars (Port-au-Prince)

 de volgende stations:
 Station Champ de Mars - Tour Eiffel, spoorwegstation in Parijs
 Champ de Mars (metrostation), in Parijs
 Champ-de-Mars (metrostation), in Montreal

 de volgende schilderijen:
 Champs de Mars: de rode toren

De namen met streepjes en zonder streepjes worden door elkaar gebruikt.

Zie ook 
Mars, doorverwijspagina